Il singolare del torneo di tennis Volvo Masters 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale 6–3, 6–4, 6–4  Ivan Lendl.

Tabellone

Finali

Note 

Volvo Masters 1983